Algonkin (volk), een inheems-Amerikaans volk
 Algonkin (natie), een inheemse natie in het oosten van Canada
 Algonkische talen, een familie van talen die dit volk spreekt
 Algonquin Provincial Park, een natuurpark in Canada
 USAHS Algonquin (schip), een schip dat betrokken was in een scheepsramp in 1929
 Algonquin Regiment, een Canadees regiment
 Algonquin (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
 Algonquin (Maryland), een plaats in de Verenigde Staten